Vasagatan är ett gatunamn, uppkallat efter Gustav Vasa eller hans ätt, som förekommer i en mängd svenska och finska städer och andra orter. Även formen Vasavägen förekommer.

Sverige 
 Vasagatan, Vetlanda
 Vasagatan, Falköping
 Vasagatan, Göteborg
 Vasagatan, Stockholm
 Vasagatan, Umeå
 Vasagatan, Uppsala
 Vasagatan, Västerås
 Vasagatan, Härnösand
 Vasagatan, Örebro
 Vasavägen, Lidingö
 Vasavägen, Linköping
 Vasavägen, Stocksund
 Vasavägen, Mjölby

Finland 
 Vasagatan, Helsingfors

Gator i Sverige
Gator i Finland